

Patronyme 
 Ariel Toaff (1942- ) est professeur d'histoire à l'Université Bar Ilan.
 Elio Toaff (1915 - ) était le Grand-Rabbin de Rome de 1951 à 2002.